Dorsch steht für:

 Dorsche (Gadidae), Familie der Knochenfische
 Dorsch, allgemeinsprachlicher Name für Gadus morhua, siehe Kabeljau
 Dorsch – Lexikon der Psychologie

Dorsch ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Joseph Dorsch (1758–1819), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Barbara Dorsch (* 1955), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin
 Benedikt Dorsch (* 1981), deutscher Tennisspieler
 Christoph Dorsch (1676–1732), deutscher Gemmenschneider
 Daniel Dorsch (* 1968), deutscher Sound-Designer und Musiker
 Erhard Dorsch (1649–1712), deutscher Gemmenschneider
 Eugen Dorsch (* 1896), deutscher SA-Führer und Polizeipräsident
 Ferdinand Dorsch (1875–1938), deutscher Maler und Grafiker
 Franz Xaver Dorsch (1899–1986), deutscher Baumeister und Unternehmer
 Friedrich Dorsch (1896–1987), deutscher Psychologe und Autor
 Hans Dorsch (* 1969), deutscher Autor
 Heike Dorsch (* 1974), deutsche Autorin und Weltumseglerin
 Johann Baptist Dorsch (1744–1789), deutscher Bildhauer
 Niklas Dorsch (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Käthe Dorsch (1890–1957), deutsche Schauspielerin
 Patrizia Dorsch (* 1994), deutsche Skirennläuferin
 Peter Dorsch (* 1964), deutscher Theaterregisseur

 Wilhelm Dorsch (1868–1939), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Dortch